Vassili Alekseïevitch Pervoukhine - en russe : , et en anglais :  - (né le  à Penza en URSS) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Il commence sa carrière professionnelle en championnat d'URSS avec le Dizel Penza en 1964. Il a également porté les couleurs des Krylia Sovetov et Severstal Tcherepovets après 1995. En 1999, il met un terme à sa carrière après deux dernières saisons avec le Molot Perm. Il termine avec un bilan de 703 matchs et 93 buts en élite.

Carrière internationale 
Il a représenté l'URSS à 280 reprises (22 buts) pendant treize saisons de 1976 à 1989. L'équipe a remporté les Jeux olympiques en 1984 et l'argent en 1980. Il a participé à neuf éditions des championnats du monde pour un bilan de six médailles d'or, une d'argent et deux de bronze.

Trophées et honneurs personnels 
 1979 : élu dans l'équipe d'étoiles d'URSS.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1976-1977|| Dizel Penza|| URSS|| 35|| 2|| 6|| 8|| 2|| || || || || 
|-
| 1977-1978|| Dizel Penza|| URSS|| 36|| 4|| 7|| 11|| 4|| || || || || 
|- 
| 1978-1979|| Dynamo Moscou|| URSS || 44|| 3|| 19|| 22|| 6|| || || || || 
|-
| 1979-1980|| Dynamo Moscou|| URSS|| 44|| 5|| 10|| 15|| 4|| || || || || 
|- 
| 1980-1981|| Dynamo Moscou|| URSS || 0|| 11|| 4|| 15|| 6|| || || || || 
|-
| 1981-1982|| Dynamo Moscou|| URSS|| 0|| 8|| 12|| 20|| 0|| || || || || 
|- 
| 1982-1983|| Dynamo Moscou|| URSS|| 42|| 6|| 11|| 17|| 8|| || || || || 
|-
| 1983-1984|| Dynamo Moscou|| URSS|| 43|| 6|| 9|| 15|| 4|| || || || || 
|- 
| 1984-1985|| Dynamo Moscou|| URSS|| 40|| 8|| 13|| 21|| 6|| || || || || 
|-
| 1985-1986|| Dynamo Moscou|| URSS|| 40|| 7|| 8|| 15|| 8|| || || || || 
|-
| 1986-1987|| Dynamo Moscou|| URSS|| 39|| 11|| 13|| 24|| 14|| || || || || 
|-
| 1987-1988|| Dynamo Moscou|| URSS|| 47|| 5|| 4|| 9|| 10|| || || || || 
|- 
| 1988-1989|| Dynamo Moscou|| URSS|| 44|| 8|| 10|| 18|| 6|| || || || || 
|-
| 1995-1996|| Krylia Sovetov|| Superliga|| 29|| 2|| 5|| 7|| 8|| || || || || 
|- 
| rowspan=2|1996-1997|| Krylia Sovetov|| Superliga|| 25|| 2|| 3|| 5|| 4|| || || || || 
|-
| Severstal Tcherepovets|| Superliga|| 16|| 2|| 2|| 4|| 0|| || || || || 
|- 
| 1997-1998|| Molot Prikamie Perm|| Superliga|| 43|| 3|| 12|| 15|| 6|| || || || || 
|-
| 1998-1999|| Molot Prikamie Perm|| Superliga|| 35|| 0|| 10|| 10|| 2|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0

Références

Voir aussi 

Naissance en janvier 1956
Joueur international soviétique de hockey sur glace
Joueur du Dizel Penza
Joueur du HK Dinamo Moscou
Joueur des Krylia Sovetov
Joueur du Severstal Tcherepovets
Joueur du Molot Prikamie Perm
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1980
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1984
Récipiendaire de la médaille de l'ordre du Mérite pour la Patrie, 2e classe
Champion olympique soviétique
Champion olympique de hockey sur glace
Membre du Temple de la renommée du hockey russe
Champion du monde de hockey sur glace
Médaillé d'argent olympique soviétique
Défenseur de hockey sur glace
Joueur russe de hockey sur glace